Wroniawy ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Wroniawy (Goszczanów), Dorf der Gmina Goszczanów in der Woiwodschaft Łódź
 Wroniawy (Wolsztyn), Dorf der Gmina Wolsztyn in der Woiwodschaft Großpolen